

Personen 
 Lambert ten Kate (1674-1731), een Nederlandse taalkundige en theoloog
 Jan Jakob Lodewijk ten Kate (1819-1889), een Nederlandse dichter en dominee
 Herman Frederik Carel (Herman) ten Kate (schilder) (1822-1891), een Nederlandse kunstschilder en graficus
 Johan Mari Henri (Mari) ten Kate (1831-1910), Nederlands schilder
 Jan Jacob Lodewijk ten Kate (1850-1929), een Nederlandse kunstschilder, zoon van dichter JJL
 Herman Frederik Carel (Herman) ten Kate (antropoloog) (1858-1931), Nederlandse fysisch antropoloog, zoon van schilder Herman
 Johannes Marius (Jan) ten Kate (1859-1896), Nederlands schilder, zoon van Mari
 Antoon Geertruidus Berendinus ten Kate (1897-1947), Nederlands predikant, verzetsstrijder in België
 Theo ten Kate (1931-2022), een Nederlandse jurist en procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
 Marti ten Kate (1958), een Nederlandse langeafstandsloper
 Werner ten Kate (1970), Nederlands politicus
 Inge Loes ten Kate (1976), Nederlands astronoom en astrobiologe

Overig 
 Ten Kate Racing, een Nederlands motorsportteam

Zie ook 
 Mevrouw Ten Kate, Nederlandse tv-reeks voor kinderen
 Ten Katestraat, straat met markt  in Amsterdam, genoemd naar Jan Jakob Lodewijk ten Kate (1819-1889)
en
Koninklijke Ten Cate